Dit is de wereldranglijst van februari 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 februari 2013.

Mannen 02